«В клешнях чёрного рака» () — приключенческий художественный фильм, снятый на Рижской киностудии в 1975 году.

Сюжет 
Латвия конца XVII века. На господство и власть в стране претендуют герцог Курляндский, польский король и немецкие бароны. В этой политической неразберихе возможны самые неожиданные приключения. Больше всех от этих притязаний и распрей страдают крестьяне. О том, как псарь Янис, его невеста Мара и друг — кузнец Мартиньш на правах польских послов стали высокими гостями герцога, а сами посланники были отправлены в тюрьму как холопы…

В ролях 
 Лилита Озолиня — Мара (дублировала Елена Ставрогина)
 Улдис Думпис — Янис (дублировал Гелий Сысоев)
 Улдис Ваздикс — Мартиньш (дублировал Павел Кашлаков)
 Гунар Цилинский — герцог (дублировал Игорь Дмитриев)
 Байба Индриксоне — герцогиня (дублировала Галина Стеценко)
 Эльза Радзиня — мать Мары
 Эдуард Павулс — Хаген (дублировал Игорь Ефимов)
 Вайронис Яканс — барон Хексенберг (дублировал Александр Демьяненко)
 Валентинс Скулме — Священник (дублировал Борис Аракелов)
 Эвалдс Валтерс — управляющий
 Эдгар Сукурс
 Янис Грантиньш
 Эгонс Бесерис
 Айварс Силиньш — Карлис

Фильм дублирован на киностудии «Ленфильм»
 Режиссёр дубляжа — Иосиф Гиндин
 Звукооператор — Анна Волохова

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Лейманис, Янис Анераудс
 Режиссёр-постановщик: Александр Лейманис
 Оператор-постановщик: Мартиньш Клейнс
 Композитор: Раймонд Паулс
 Художник-постановщик: Дайлис Рожлапа
 Звукооператор: Игорь Яковлев
 Редактор: А. Ванага
 Директор: Марк Цирельсон
 Вокал: Нора Бумбиере и Виктор Лапченок.

Литература 
 Андреев Ф. — Путь в условное (Худож. фильмы: «Ар-хи-ме-ды!». А. Павловского; «Переполох». Л. Гогоберидзе; «В клешнях черного рака» А. Лейманиса) // Советская культура, 18 февраля 1977
 Фролов Г. — Кто сменит Зорро? (О сов. приключенч фильмах. Так-же о фильмах «В клешнях черного рака», «Стрелы Робин Гуда» и «Под страхом меча») // Учительская газета, 13 сентября 1977

Ссылки 
 

Латвия в культуре и искусстве
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Фильмы Александра Лейманиса
Фильмы СССР 1975 года
Фильмы на латышском языке